Ел Коралито има више значења:

 Ел Коралито (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Коралито (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Коралито (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Коралито, 5 Ерманос (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Коралито (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Коралито (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Коралито (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Коралито (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Коралито (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Коралито (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Коралито (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Коралито (Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Коралито (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Коралито (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Коралито (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Коралито (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Коралито (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Коралито (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Коралито (Серо Азул), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Коралито (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику